PGM-11 Redstone — míssil balístico de curto alcance
Redstone Arsenal (Alabama) — região dos Estados Unidos no estado do Alabama
Mercury-Redstone 1 — veículo lançador do programa Mercury
Mercury-Redstone 1A — veículo lançador do programa Mercury
Redstone (família de foguetes) — família de foguetes baseada no míssil PGM-11 
Desambiguações de topônimos